Цокульдаг () — гора в Рутульском районе Дагестана. Часть хребта реки Самур. Высота над уровнем моря 3736 метров.

Этимология 
Рутульское название горы «ЦӀигьид выкьли» можно перевести как «козлиная голова» или «козлиная вершина», возможно это связано с тем что в давние времена на горе пасли коз. Другой вариант перевода «огненная вершина», или «огненная гора», такое название может быть связано с тем что гора вулканического происхождения.

География 
Гора соединяет две долины сел Шиназ и Мюхрек. С западной стороны у подножия горы расположены молочно-товарная ферма колхоза имени Тельмана, в селении Шиназ. На юго-востоке расположено летнее пастбище Мюхрекской долины.

Топографичиские карты 
 Военная карта РККА масштабом в 1 см. 2 км на территорию южной части нынешней России, а также частично Украины и Грузии. Состояние местности на 1932 — 1942 годы.

Примечания

Литература 
 

Горные вершины России
Горные вершины Кавказа
Горы Дагестана